Гремяцкий — фамилия; имеет женскую форму Гремяцкая.